Zohlnhöfer ist der Familienname folgender Personen:

 Reimut Zohlnhöfer (* 1972), deutscher Politikwissenschaftler
 Werner Zohlnhöfer (* 1934), deutscher Wirtschaftswissenschaftler